Найба — село в Якутии.
 Найба — река на Сахалине.